Santi Cosma e Damiano kan syfta på:
 Santi Cosma e Damiano – en basilika vid Forum Romanum i Rom

Geografi

Italien 

 Santi Cosma e Damiano, Lazio, kommun, Lazio, Provincia di Latina, 

Robotskapade Italienförgreningar